Cyclus - een herhalend patroon volgend
Cyclische verbinding - in de (meestal organische) chemie een verbinding waarin de atomen in een ring zijn georganiseerd.
Sinus en cosinus - een cyclische functie waarin de functiewaarden zich op zeker moment gaan herhalen.
Motor - een technisch proces waarin na een aantal stappen de uitgangssituatie hersteld is.
Cyclisch principe - het door César Franck ontwikkelde systeem waarbij de thema's in elk deel van een muziekstuk met elkaar verweven zijn.